Второй дивизион Джей-лиги 2014 () — 16-й сезон Второго дивизиона Джей-лиги с момента его создания. Сезон стартовал 2 марта и закончился 23 ноября 2014 года. В чемпионате приняли участие 22 команды.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Второй дивизион Джей-лиги 2014 на сайте rsssf.com

2014
Япония
Спорт в Японии в 2014 году